Aracari est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 12 espèces d'oiseaux qui font partie des genres Pteroglossus et Baillonius, de la famille des Ramphastidae (ordre des Piciformes)

Aracari signifie comme totem : un animal populaire, sociable et vivant en groupe.

Liste des araçaris 
 Araçari à bec clair — Pteroglossus erythropygius — Pale—mandibled Aracari
 Araçari à bec maculé — Pteroglossus sanguineus — Stripe—billed Aracari
 Araçari à collier — Pteroglossus torquatus — Collared Aracari
 Araçari à double collier — Pteroglossus bitorquatus — Red—necked Aracari
 Araçari à oreillons roux — Pteroglossus castanotis — Chestnut—eared Aracari
 Araçari d'Azara — Pteroglossus azara — Ivory—billed Aracari
 Araçari de Beauharnais — Pteroglossus beauharnaesii — Curl—crested Aracari
 Araçari de Frantzius — Pteroglossus frantzii — Fiery—billed Aracari
 Araçari de Humboldt — Pteroglossus inscriptus — Lettered Aracari
 Araçari grigri — Pteroglossus aracari — Black—necked Aracari
 Araçari multibande — Pteroglossus pluricinctus — Many—banded Aracari
 Araçari vert — Pteroglossus viridis — Green Aracari
 Araçari de Baillon — Baillonius bailloni — Saffron Toucanet

Références
 The Handbook of the Birds of the World
 The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World, Ed.3, 2003 + 7 corrigenda 
 The Clements Checklist of the Birds of the World, Ed.6, 2007 + 2 corrigenda
 The IOC World Bird List, version 1.7, 2008
 La liste de la CINFO

Nom d'oiseau ambigu